Сочи 1980 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

В турнире участвовали 16 шахматистов: 8 советских (7 гроссмейстеров и 1 международный мастер) и 8 иностранцев (6 гроссмейстеров и 2 международных мастера).

На турнире была установлена норма международного гроссмейстера. Норму выполнил победитель турнира А. Н. Панченко.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 602. — ISBN 5-85270-005-3.

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1980 год в шахматах
Спорт в России в 1980 году
1980-е годы в Краснодарском крае